Trójżeńcowate (Burmanniaceae Blume) – rodzina roślin z rzędu pochrzynowców (Dioscoreales). Należy tu 11 rodzajów roślin występujących w strefie międzyzwrotnikowej, przy czym największe ich zróżnicowanie jest w tropikalnej Ameryce Południowej i Środkowej. Występują poza tym także w Ameryce Północnej (Illinois), w południowej Australii i na Nowej Zelandii.

Morfologia 
Rośliny myko-heterotroficzne, zwykle bezzieleniowe, niewielkie. Korzenie mają mięsiste, często bulwiaste. Liście zredukowane do łusek. Charakterystyczne są kwiaty, pojedyncze rosnące na szczycie pędu. Są zwykle mniej lub bardziej niebieskie. Zewnętrzne listki okwiatu są bardziej okazałe od wewnętrznych. Posiadają tylko trzy pręciki.

Systematyka 
 Systematyka według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
W systemie APG IV (2016) rodzina należąca do rzędu pochrzynowców (Dioscoreales) w obrębie jednoliściennych.

We wcześniejszym systemie APG II (2003) rodzina była powiększona o plemię Thismieae, obecnie wyróżnione w randze rodziny Thismiaceae jako siostrzana dla krąpielowatych.

Pozycja rodziny w obrębie rzędu pochrzynowców (Dioscoreales):
 

 Wykaz rodzajów
 Apteria Nutt.
 Burmannia L. – trójżeniec
 Campylosiphon Benth.
 Dictyostega Miers
 Geomitra Becc.
 Gymnosiphon Blume (w tym Cymbocarpa Miers)
 Hexapterella Urb.
 Marthella Urb.
 Miersiella Urb.
 Scaphiophora Schltr.

Przypisy 

Trójżeńcowate